Wisteria, de wetenschappelijke benaming voor een geslacht van een tiental houtige slingerplanten (Blauweregen)
 Wisteria (album), een album van El Fish.
 Wisteria (Baarn), een gemeentelijk monument aan de Prinses Marielaan 2 in Baarn